Niharra es municipio de España perteneciente a la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra en el Valle de Amblés. En  contaba con una población de  habitantes.

Símbolos 
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados oficialmente el . El escudo se blasona de la siguiente manera:

La descripción textual de la bandera es la siguiente:

Geografía 
Integrado en la comarca de Ávila, se sitúa a 16 kilómetros del centro de la capital provincial. El término municipal está atravesado por la carretera N-502 entre los pK 12 y 15 y por carreteras locales que conectan con Mironcillo y Sotalbo. 

El relieve del municipio está caracterizado por el Valle de Amblés y por el río Adaja, que cruza el territorio de oeste a este. La altitud oscila entre los 1120 metros en el extremo noroeste y los 1085 metros a orillas del río. El pueblo se alza a 1088 metros sobre el nivel del mar .

Geología 
Gran parte del término se encuentra enclavada en la fosa del valle de Amblés. Se trata de una zona afectada por fenómenos tectónicos, atravesada por el más importante de los sistemas de fractura de los cuatro existentes en la provincia de Ávila. Esta línea de fractura se dirige al Este - noroeste y está puesta de relieve por los valles que siguen los ríos Adaja, Corneja, Tormes, Tiétar y Alberche. En dicha línea han quedado conservados materiales detríticos continentales (arenisca granítica, conglomerados y arcilla), y dado que los procesos de meteorización han sido intensos, abundan los depósitos aluviales producidos por el cuaternario, por disgregación del granito.

Cultura 
Albert Klemm en su libro La cultura popular de Ávila describe así Niharra en 1932 :.

Historia 

El origen del pueblo propiamente se desconoce; su nombre actual, parece ser que proviene del árabe, ya que "Niharra" significa "Almear de heno", o lugar del heno. Su existencia, sin duda, se remonta a la "Época Romana". Este razonamiento está justificado con el descubrimiento de un poblado romano cerca del pueblo que fue declarado como Zona de Interés Histórico. Allí se encontraron monedas del  y vasijas de cerámica romana, diseminadas por las tierras próximas.

El poblado está en la finca de "Garci-Sancho", desvirtuado su nombre y llamado actualmente Gardisancho, en un lugar que los lugareños denominan "La pareja de los moros" y que en todos los escritos que hemos visto, se denomina bien la Pared del moro o bien la Pared de los Moros, que está situado en la margen izquierda del río Adaja a 2 Kilómetros del emplazamiento actual del pueblo.

Además, al introducir reformas en las calles para meter el agua corriente, se descubrió una capa de cal y cantos, o mortero, que es una calzada romana antigua. También coincide que el nombre de esta calle se llama "Calzada Vieja". Esta puede ser la calzada que atraviesa todo el valle y va a dar al Puerto del Pico. Su existencia actual es posible que se remonte al  cuando Alfonso VI de Castilla encomendó la repoblación de la zona de Ávila a su yerno Raimundo de Borgoña. Uno de estos nobles posiblemente fuera Garcí-Sancho. El emplazamiento del pueblo junto al río se justifica para el aprovechamiento de este.

Demografía 
El municipio, que tiene una superficie de 11,28 km², cuenta según el padrón municipal para  del INE con  habitantes y una densidad de  hab./km².

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de la provincia de Ávila
Localidades de la provincia de Ávila